Brooklyn Center désigne plusieurs localités des États-Unis :
 Brooklyn Center (ou Brooklyn Centre), un quartier de Cleveland (côté « rive ouest », par rapport à la rivière Cuyahoga) ;
 Brooklyn Center (Minnesota).

Voir aussi 
 Brooklyn